Toto je medailové pořadí zemí na Letních olympijských hrách 2012, které se konaly v Londýně.

Počet medailí 

Toto je kompletní tabulka počtu medailí udělených na Letních olympijských hrách 2012 podle údajů Mezinárodního olympijského výboru.

{|class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
|-bgcolor=f2f2f2
! Pořadí !!align=left| Země !!style="background-color:gold;"| Zlato !!style="background-color:silver;"| Stříbro !!style="background-color:#cc9966;"| Bronz !! Celkem
|-
| 1 || align=left|  || 46 || 29 || 29 || 104
|-
| 2 || align=left|  || 38 || 27 || 23 || 88
|-bgcolor="ccccff"
| 3 || align=left| * || 29 || 17 || 19 || 65
|-
| 4 || align=left|  || 24 || 26 || 32 || 82
|-
| 5 || align=left|  || 13 || 8 || 7 || 28
|-
| 6 || align=left|  || 11 || 19 || 14 || 44
|-
| 7 || align=left|  || 11 || 11 || 12 || 34
|-
| 8 || align=left|  || 8 || 9 || 11 || 28
|-
| 9 || align=left|  || 8 || 4 || 6 || 18
|-
| 10 || align=left|  || 7 || 16 || 12 || 35
|-
| 11 || align=left|  || 7 || 14 || 17 || 38
|-
| 12 || align=left|  || 7 || 1 || 5 || 13
|-
| 13 || align=left|  || 6 || 6 || 8 || 20
|-
| 14 || align=left|  || 6 || 5 || 9 || 20
|-
| 15 || align=left|  || 6 || 2 || 5 || 13
|-
| 16 || align=left| || 5 || 3 || 6 || 14
|-
| 17 ||align=left|  || 4 || 5 || 3 || 12
|-
| 18 || align=left|  || 4 || 4 || 4 || 12
|-
| 19 || align=left|  || 4 || 3 || 4 || 11
|-
| 20 ||align=left|  || 4 || 0 || 2 || 6
|-
| 21 || align=left|  || 3 || 10 || 4 || 17
|-
| 22 || align=left|  || 3 || 5 || 9 || 17
|-
| 23 || align=left|  || 3 || 2 || 1 || 6
|-
| 24 || align=left|  || 3 || 1 || 3 || 7
|-
| 25 || align=left| || 3 || 1 || 2 || 6
|-
| 26 || align=left|  || 2 || 5 || 5 || 12
|-
| 27 || align=left|  || 2 || 5 || 2 || 9
|-
| 28 || align=left|  || 2 || 4 || 5 || 11
|-
| 29 || align=left|  || 2 || 4 || 3 || 9
|-
| rowspan="2" | 30 ||  align=left|  || 2 || 2 || 6 || 10
|-
|  align=left|  || 2 || 2 || 6 || 10
|-
| 32 || align=left|  || 2 || 2 || 1 || 5
|-
| 33 || align=left|  || 2 || 2 || 0 || 4
|-
| 34 || align=left|  || 2 || 1 || 2 || 5
|-
| 35 || align=left|  || 2 || 1 || 1 || 4
|-
| 36 || align=left|  || 1 || 5 || 12 || 18
|-
| 37 || align=left|  || 1 || 4 || 3 || 8
|-
| 38 || align=left|  || 1 || 3 || 4 || 8
|-
| rowspan="2" | 39 || align=left|  || 1 || 3 || 3|| 7
|-
| align=left|  || 1 || 3 || 3 || 7
|-
| 41 || align=left|  || 1 || 1 || 3 || 5
|-
| rowspan="3" | 42 || align=left|  || 1 || 1 || 2 || 4
|-
| align=left|  || 1 || 1 || 2 || 4
|-
| align=left|  || 1 || 1 || 2 || 4
|-
| 45 || align=left|  || 1 || 1 || 1 || 3
|-
| 46 || align=left|  || 1 || 1 || 0 || 2
|-
| rowspan="2" | 47 ||  align=left|  || 1 || 0 || 3 || 4
|-
| align=left|  || 1 || 0 || 3 || 4
|-
| 49 || align=left|  || 1 || 0 || 1 || 2
|-
| rowspan="5" | 50 || align=left|  || 1 || 0 || 0 || 1
|-
| align=left|  || 1 || 0 || 0 || 1
|-
| align=left|  || 1 || 0 || 0 || 1
|-
| align=left|  || 1 || 0 || 0 || 1
|-
| align=left|  || 1 || 0 || 0 || 1
|-
| 55 || align=left|  || 0 || 2 || 4 || 6
|-
| 56  || align=left|  || 0 || 2 || 3 || 5
|-
| 57 || align=left|  || 0 || 2 || 1 || 3
|-
| 58 || align=left|  || 0 || 2 || 0 || 2
|-
| 59 || align=left|  || 0 || 1 || 3 || 4
|-
| rowspan="3" | 60 || align=left|  || 0 || 1 || 2 || 3
|-
| align=left|  || 0 || 1 || 2 || 3
|-
| align=left|  || 0 || 1 || 2 || 3
|-
| rowspan="6"| 63 || align=left|  || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| align=left|  || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| align=left|  || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| align=left|  || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| align=left|  || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| align=left|  || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| rowspan="6"| 69 ||  align=left|  || 0 || 1 || 0 || 1
|-
| align=left|  || 0 || 1 || 0 || 1
|-
| align=left|  || 0 || 1 || 0 || 1
|-
| align=left|  || 0 || 1 || 0 || 1
|-
| align=left|  || 0 || 1 || 0 || 1
|-
| align=left|  || 0 || 1 || 0 || 1
|-
| rowspan="4"| 75 ||  align=left|  || 0 || 0 || 2 || 2
|-
| align=left|  || 0 || 0 || 2 || 2
|-
| align=left|  || 0 || 0 || 2 || 2
|-
| align=left|  || 0 || 0 || 2 || 2
|-
| rowspan="7"| 79 || align=left|  || 0 || 0 || 1 || 1
|-
| align=left|  || 0 || 0 || 1 || 1
|-
| align=left|  || 0 || 0 || 1 || 1
|-
| align=left|  || 0 || 0 || 1 || 1
|-
| align=left|  || 0 || 0 || 1 || 1
|-
| align=left|  || 0 || 0 || 1 || 1
|-
| align=left|  || 0 || 0 || 1 || 1
|- class="sortbottom"
!colspan=2| Celkem (85 NOV)    || 302 || 304 || 356 || 962
|}

Externí odkazy 
 
• https://web.archive.org/web/20120804004012/http://www.london2012olympicsmedaltally.net/
• http://www.bbc.co.uk/sport/olympics/2012/medals/countries

Letní olympijské hry 2012
2012